Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

États confédérés d'Amérique 

 42nd Virginia Infantry

France 
42e régiment d'infanterie
 42e régiment d'infanterie coloniale
 42e régiment d'infanterie de ligne
 42e régiment d'infanterie territoriale
 42e régiment de marche
 42e régiment de tirailleurs sénégalais
 42e régiment de transmissions
 42e régiment d’infanterie coloniale

Homonymie d'unités militaires